Nørager (Rebild), een plaats in de Deense regio Noord-Jutland, gemeente Rebild
Nørager (Norddjurs), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Norddjurs
Nørager (parochie),  een parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Norddjurs